Comatose Comes Alive — второй концертный альбом (CD) и второе концертное (DVD) группы Skillet, изданы в 2008 году. Альбом занял 164 место в Billboard 200. В 2009 году альбом был номинирован на две награды Dove Awards: Rock Album of the Year и Long Form Music Video of the Year, на 40th GMA Dove Awards.

Об альбоме 
Comatose Comes Alive был выпущен в комбинации CD/DVD, и при этом он стал вторым концертным альбомом (первым был концертный альбом 2000 года Ardent Worship), и вторым концертным DVD (первым концертным DVD был Alien Youth — The Unplugged Invaison, который был выполнен в стиле акустического концерта). Comatose Comes Alive был записан 9 мая 2008, в Чаттануге, но был выпущен 21 октября 2008. Альбом является CD с записанными песнями и DVD, показывающем концерт. Несмотря на это, разговор Джона Купера после песни «Savior» был вырезан с CD. Comatose Comes Alive также первая запись, где появляется Джен Леджер на барабанах.

Список композиций

DVD

Музыкальное видео на DVD

Участники записи 
 Джон Купер — вокал, бас-гитара, продюсер.
 Кори Купер — гитара, клавишные, вокал.
 Бен Касика — гитара.
 Джен Леджер — ударные.
 Джонатан Чу — скрипка.
 Тэйт Олсэн — виолончель.
 Пол Эберсольд — продюсер.
 Брайан Хоус — продюсер.
 Энди Вэндетт — мастеринг.

Примечания 

Альбомы Skillet
Концертные альбомы 2008 года
Альбомы Ardent Records
Альбомы Lava Records
Альбомы Atlantic Records